Naya ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Naya (1816–1882), italienischer Fotopionier
 Guillermina Naya (* 1996), argentinische Tennisspielerin
 José Naya (1896–1977), uruguayischer Fußballspieler

Naya steht für:

 Río Naya, ein Fluss in Kolumbien

Siehe auch:
 NAIA
 Naja